Пирамидальная  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Пирамидальная — гора, юго-западнее г. Жуткая, координаты 66°29' с. ш. 177°51' в. д., код ГКГН 555277.
 Пирамидальная — гора, в средней части Анюйского нагорья, западная вершина гор Пырканай, координаты 68°27' с. ш. 165°35' в. д., код ГКГН 555255.

См. также 
 Пирамидальное
 Пирамидальный (значения)